Yocum ist der Name mehrerer Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Yocum (Arkansas)
 Yocum (Kentucky)

Yocum ist der Familienname von: 

 Seth Hartman Yocum (1834–1895), US-amerikanischer Politiker

Yocum bezeichnet außerdem:

 (24021) Yocum, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Yoakum